Il doppio  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

James Blake e Sam Querrey erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Philipp Marx e Florin Mergea.
In finale Jamie Murray e John Peers hanno sconfitto Bob e Mike Bryan per 1-6, 7-63, [12-10].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Jonathan Erlich (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2013
ATP World Tour 2013